Andrew Graham puede referirse a:

 Andrew Graham (astrónomo) (8 de abril de 1815 - 5 de noviembre de 1908 ), nació en el Condado de Fermanagh, Irlanda, fue un astrónomo Irlandés.
 Andrew Graham-Yooll (5 de enero de 1944 en Buenos Aires) es un escritor y periodista argentino.